Antonio Juliano (* 1. leden 1943, Neapol, Italské království) je bývalý italský fotbalový záložník.

Téměř celou svou fotbalovou kariéru spojil z Neapolí. Za 17 sezon nastoupil do 505 utkání a vstřelil 38 branek. Vyhrál dva italské poháry (1961/62, 1975/76). V lize dosáhl nejvýše na 2. místo v sezónách 1967/68 a 1974/75. V roce 1978 odešel dohrát kariéru do Boloně.

Za reprezentací odehrál 18 utkání  a vyhrál ME 1968. Má i stříbrnou medaili z MS 1970. Zúčastnil se též mistrovství světa v Anglii roku 1966 a v Německu roku 1974, na těchto dvou turnajích však do hry nezasáhl.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 2× vítěz italského poháru (1961/62, 1975/76)

Reprezentační 
 3× na MS (1966, 1970 - stříbro, 1974)
 1× na ME (1968 - zlato)

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Italští fotbalisté
Fotbaloví záložníci
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Bologna FC
Narození v roce 1943
Narození 26. prosince
Narození v Neapoli
Mistři Evropy ve fotbale
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1974
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1970
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1968
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1966